José Francisco Cevallos ist der Name folgender Personen:

* José Francisco Cevallos senior (* 1971), ecuadorianischer Fußballspieler und Politiker
 José Francisco Cevallos junior (* 1995), ecuadorianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 José Ceballos